Промесса или промеса (, от  — обещание; через ) — многозначный термин:

 Промесса — документ, выдаваемый учреждением, как правило, содержащий запрещение, разрешение или обязательство на какое-либо действие — например, разрешение на устройство на работу при переезде за рубеж.
 Промесса — документ, по которому владелец облигации выигрышного займа или лотерейного билета обязуется переуступить его другому лицу за определённое вознаграждение в случае выхода их в ближайший тираж. Одна из форм спекуляции выигрышными займами в капиталистических странах.
 Промесса — именная расписка, которую пишет акционер, не полностью оплативший свои акции.

См. также 
 обещание

Примечания

Ссылки 
 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Павленков Ф., 1907.
Административное право
Азартные игры